Ağrı (provincie), een provincie van Turkije
Ağrı (district), een district in deze provincie
Ağrı (stad), de hoofdstad van dit district en van de provincie